Ramo anterior (ao epicôndilo medial do úmero) da artéria recorrente ulnar.

Artérias